

Cinema 
 Testament – film del 1975 diretto da Miloš Radivojević
 Testament – film del 1983 diretto da Lynne Littman
 Testament – film del 1988 diretto da John Akomfrah
 Testament – film del 2004 diretto da Hassan Legzouli

Letteratura 
 Testament – romanzo di David Morrell del 1975
 Testament – romanzo di Nino Ricci del 2002

Musica 
 Testament – gruppo musicale statunitense
 Testament Records – etichetta discografica britannica
 Testament Records – etichetta discografica statunitense
 Testament – album dei The Talleys del 2000
 Testament – album di Toroidh del 2005
 Testament – album delle All Saints del 2018

Altro 
 Testament – serie a fumetti della Vertigo

Pagine correlate 
 Le Testament
 The Testament